Ангельберга (; ок. 830 — между 896 и 901) — королева Италии и императрица Запада, жена Людовика II Молодого, императора Запада и короля Италии.

Происхождение 
Происхождение Ангельберги в первичных исторических источниках не указывается. Однако существует скудные косвенные данные, которые позволяют историкам выдвигать гипотезы и реконструировать её происхождение. Это несколько грамот королей из династии Каролингов:
 грамота императора Карла III Толстого, в которой Ангельберга названа сестрой ();
 другая грамота императора Карла III Толстого, в которой дочь Ангельберги, Ирменгарда, названа племянницей ();
 грамота Карломана, короля Баварии, брата Карла III, в которой Ангельберга названа сестрой;
 грамота императора Людовика II Молодого, мужа Ангельберги, в которой его архиканцлер Суппо III назван двоюродным братом () Ангельберги.

На основании этих скудных данных было предложено несколько гипотез.
 Сложность заключается в том, что латинские слова soror, nepotis и consobrinus допускают довольно широкое толкование. Итальянские авторы предполагают, что определение soror обозначает духовное родство. В результате была выдвинута гипотеза, что Людовик II Немецкий, отец Карломана и Карла III, был крёстным отцом Ангельберги.
 Морис Шом перевёл soror как невестка и предположил, что Игельберга была сестрой Рихарды, жены Карла III, и, соответственно, дочерью Эрхангера I, пфальцграфа Швабии и Эльзаса, представителя дома Ахалольфингов.
 Исходя из грамоты Людовика II, указывающего на родство с Суппонидами, а также из сообщения Ж. дю Буше в тексте 1646 года, который сообщает, что Ангельберга была дочерью герцога Сполето Эдуард Главичка предположил, что Ангельберга была дочерью Адельгиза I, герцога Сполето и графа Пармы в 835 году. Эта гипотеза в настоящее время принимается рядом историков.
 Ещё одну гипотезу предложил французский историк Жан-Ноэль Матьё. Он обратил внимание на то, что начиная с детей Ирменгарды, дочери Ангельберги, в роду появляется имя Вилла/Гилла (). Для того, чтобы объяснить происхождение этого имени, Матьё предположил, что эти женские имена являются производными от Гильом (Вильгельм) и свидетельствуют о родстве со знатным родом Гильемидов. В грамотах Карломана и Карла III Матьё перевёл soror как сестра и предложил, что Ангельберга была их единоутробной сестрой, дочерью Эммы Баварской, которая вышла замуж за Людовика Немецкого в 827 году. Если эта гипотеза верна, то первый муж Эммы должен был принадлежать к роду Гильемидов и умереть незадолго до 827 года. Матьё предложил идентифицировать отца Ангельберги с графом Отёна Тьерри III, сыном графа Тулузы Гильома Желонского. Для объяснения родства с Суппонидами, Матьё предположил, что из этого рода происходила Кунигунда, первая жена Гильома Желонского. Суппониды также состояли в родстве с королём Италии Бернаром, жена которого, Кунигунда, возможно была внучкой Гильома Желонского. Однако главной проблемой в данной гипотезе является то, что Тьерри III традиционно считается сыном Гильома Желонского от второго брака, и тогда Ирментруда не могла быть родственницей Суппонидов.

Биография 
Ангельберга около 852 года была выдана замуж за Людовика II Молодого, в то время соправителя своего отца, императора Лотаря I. Единовластным правителем Людовик стал в 855 году.

Ангельберга при жизни мужа упоминается в исторических источниках очень редко. В августе 871 года она сопровождала Людовика в его походе в княжество Беневенто, во время которого князь Адальгис захватил в плен Людовика и Ангельбергу. Они были освобождены после месяца заключения при посредничестве епископа Беневенто Айо.

Людовик II умер 12 апреля 875 года, после чего Ангельберга удалилась в аббатство Сен-Совер в Брешиа. После того, как зять Ангельберги, Бозон Вьеннский, в 879 году провозгласил себя королём Бургундии, Карл III Толстый, ставший к тому моменту королём Италии, заподозрил Ангельбергу в поддержке зятя и заключил её в 880 году в женский монастырь в Алемании. Но после поражения Бозона она в октябре 882 года с разрешения Карла возвратилась в Италию. После смерти Бозона в 887 году, Ангельберга благоприятствовала наследованию своим малолетним внуком, Людовиком III, Нижнебургундского королевства. В 896 году она была аббатисой монастыря Сан-Систо в Пьяченце, после чего упоминания о ней исчезают. Вероятно Ангельберга умерла не позднее 901 года.

Брак и дети 
Муж: с 851/852 Людовик II Молодой (825 — 12 августа 875), король Италии (Людовик I) с 844 года, император Запада с 850 года. Дети:
 Гизелла (ок. 852/855 — до 28 апреля 868), аббатиса Сан-Сальваторе
 Ирменгарда (ок. 852/855 — до 22 июня 896); муж: с марта 876 года (Павия) Бозон Вьеннский (ок. 844 — 11 января 887), граф Вьенна и Лиона 871—880, граф Берри 872—876, герцог Италии 875—876, герцог Прованса 875—879, вице-король Италии 876—879, граф Макона и Шалона 877—880, Отёна 879—880, король Нижней Бургундии (Прованса) 879—887

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Супруги императоров Запада
Супруги монархов Италии
Супруги правителей IX века
Похороненные в аббатстве Святого Эммерама
Персоналии:Период Каролингов